Алекса́ндр Андре́евич Бара́нов (21 июля 1914—16 июня 1995) — советский актёр, актёр озвучивания.

Биография 
В 1935-1938 годах учился в Театральной школе при театре имени В. Мейерхольда. Актёр театра «Красный факел» (1932-1935), Сталинабадской киностудии и Творческой мастерской С. И. Юткевича при киностудии «Союздетфильм» (1939-1941). Участник Великой Отечественной войны.

Актёр Театра-студии Киноактёра (1946-1951), артист разговорного жанра в Московском цирковом объединении «Цирк на сцене» (1951-1952), актёр Центральной киностудии имени М. Горького (1952-1962).

Снимался в кино, работал на радио, выступал на эстраде. Как звукооформитель и звукоподражатель участвовал в создании около 300 мультфильмов.

Александр Андреевич Баранов умер на 81-м году жизни в 1995 году.

Фильмография

Озвучивание мультфильмов

Ссылки 
 
 Баранов Александр Андреевич на сайте animator.ru